O nome Universal Wrestling Federation pode referir-se à:
Universal Wrestling Federation (Bill Watts) - companhia estadunidense de wrestling dirigida por Bill Watts.
Universal Wrestling Federation (Herb Abrams) - companhia estadunidense de wrestling dirigida por Herb Abrams.
Universal Wrestling Federation (Japão) - companhia de wrestling japonesa.

Desambiguação